Termenul „Hardt” se poate referi la:

Nume de familie german
Comune în Germania
Hardt (Schwarzwald)
Hardt (Westerwald)
Localități în Germania

Hardt (Beratzhausen), 
Hardt (Dorsten),
Hardt (Engelskirchen), 
Hardt (Großaitingen), 
Hardt (Gummersbach), 
Hardt (Mönchengladbach), 
Hardt (Neuburg an der Donau),
Hardt (Nümbrecht),
Hardt (Nürtingen), 
Hardt (Radevormwald), 
Hardt (Reichshof), 
Hardt (Wielenbach), 
</div>

Vezi și

Hard
Hart
Harth
Haardt
Haard
</div>